Рампо может означать:

 Рампо (граф Барселоны) (ум. 825) — граф Барселоны, Осоны, Жироны и Бесалу
 Эдогава Рампо — псевдоним Таро Хираи (1894—1965), японского писателя и критика, считающегося основателем современного японского детективного жанра.